

Урбаноніми

Україна 
 Сєвєродонецьк
 Вінниця

Росія 
 Єкатеринбург

Станції метро 
 Єкатеринбурзький метрополітен
 «Проспект Космонавтів» — попередня (до 1 травня 1992 року) назва станції «Космонавтлар» Ташкентського метрополітену.